Саккі () — італійське прізвище. Відомі носії:

 Андреа Саккі (*1599 — †1661) — італійський художник.
 Арріго Саккі (*1948) — італійський футбольний тренер.
 Енцо Саккі (*1926 — †1988) — італійський велогонщик.

Італійські прізвища